Докуча́ев (Докучаева) — русская фамилия, происходящая, вероятно, от собственного имени (Докука, Докуня), однокоренного с глаголом «докучать», дававшегося капризным, беспокойным детям.

Докучаев 
 Докучаев, Василий Васильевич (1846—1903) — русский учёный, профессор, геолог и почвовед.
 Докучаев, Вячеслав  Иванович — российский учёный, физик, автор неоднозначной теории о чёрных дырах.
 
 Докучаев, Илья Игоревич (род. 1971) — российский философ и культуролог, профессор кафедры философии Дальневосточного федерального университета, доктор философских наук.
 Докучаев, Лев Фёдорович (1911—1988) — советский учёный в области дозиметрии и техники безопасности при работе на ядерных объектах.
 
 
 
 Докучаев, Тимофей Васильевич (1842—1899) — преподаватель педагогики, русского языка и словесности. Старший брат В. В. Докучаева.
 Докучаев, Юрий Петрович (1935—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Докучаев, Яков Порфирьевич (1920—2017) — cоветский физик.

Составная фамилия 
 Докучаев-Платонов, Никифор (Неофит; 1782—1825) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангельский и Холмогорский.

Докучаева 
 Докучаева, Алла Анатольевна (род. 1935) — писатель, журналист, член Союза писателей РБ с 1994 года.

См. также 
 Докучаевск
 Докучаево
 Докучаевский
 Докучаев переулок

Примечания